Jolene bezeichnet:
 Jolene (Vorname), ein weiblicher Vorname
 Jolene (Album), ein Musikalbum von Dolly Parton aus dem Jahr 1974
 Jolene (Lied), ein aus diesem Album ausgekoppelter Song; siehe auch dort zu dessen Coverversionen
 Jolene (Band), eine US-amerikanische Countryband
 Jolene (2008), ein US-amerikanischer Spielfilm von Dan Ireland aus dem Jahr 2008